Andreï Amalrik (1938-1980), écrivain et dissident russe ;
  (1905-1997), réalisateur russe.